Heinrich Heibom kan avse:

Heinrich Meibom den äldre (1555-1625), tysk historiker
Heinrich Meibom den yngre (1638-1700), tysk läkare